Giovanni Alberti (calciatore)
Giovanni Alberti (matematico)
Giovanni Alberti (pittore)